Ed Kissel ist der Name folgender Personen:

* Ed Kissel (Footballspieler) (* 1929), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Ed. Kissel steht für:

 Ed. Kissel (Unternehmen), deutsches Chemiewerk